Elviro Ordiales Oroz – militare spagnolo
 Jaime Ordiales – ex calciatore messicano
 Luis Alberto Ordiales – ex ciclista su strada spagnolo
 Mario Ordiales – calciatore messicano